Департамент Ривадавия  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта .

Территория — 25951 км². Население — 27,4 тыс.человек. Плотность населения — 1,1 чел./км².

Административный центр — Ривадавия.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Сальта.

Департамент граничит:
 на севере — с Боливией
 на северо-востоке — с Парагваем
 на востоке — с провинцией Формоса
 на юго-востоке — с провинцией Чако
 на юго-западе — с департаментом Анта
 на западе — с департаментами Оран и Хенераль-Сан-Мартин

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:

Ривадавия-Банда-Сур
Ривадавия-Банда-Норте
Санта-Виктория-Есте

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сальта